Коканд — місто в Ферганській області Узбекистану.
 «Коканд 1912» — узбецький футбольний клуб із міста Коканд.

Багатозначні терміни